Witalij Titow (1907–1980) – radziecki działacz partyjny.
 Witalij Titow (ur. 1980) – białoruski piłkarz ręczny.